Carbonara peut faire référence à :

Toponyme 

 le cap Carbonara, cap italien ;
 le phare du cap Carbonara, phare italien ;
 , localité italienne ;
 , localité italienne ;
 , localité italienne ;
 , localité italienne ;
 , hameau italien ;
 , localité italienne ;
 Carbonara al Ticino, commune italienne ;
 , quartier italien ;
 Carbonara di Nola, commune italienne ;
 Carbonara di Po, commune italienne ;
 Carbonara Scrivia, commune italienne ;
 le Pizzo Carbonara, montagne italienne ;
 la Porta Carbonara, porte de ville italienne ;
 l'église de la Consolazione a Carbonara, église italienne ;
 l'église San Giovanni a Carbonara, église italienne.

Patronyme 

 les , famille d'origine génoise ;
 les , famille d'origine trévisanne ;
  (1852-1935), homme politique, diplomate et préfet italien ;
  (1904-1998), philosophe italien ;
 David Carbonara, compositeur et éditeur de musique américain ;
 Gerard Carbonara (1886-1959), compositeur, chef d'orchestre et violoniste américain ;
  (né en 1942), architecte italien ;
 Luigi Domenico Carbonara (1753-1826), homme de loi italien ;
 Michelangelo Carbonara (né en 1979), pianiste italien.

Autres 

 , single de Spliff de 1982 ;
 , film italien de 2000 ;
 les pâtes à la carbonara, spécialité italienne.

Voir aussi